USS Observation Island je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Observation Island (EAG-514) 
 USS Observation Island (AG-154)

Observation Island